Ce terme peut s'appliquer à :
 un personnage de l'Odyssée : Irus ;
 une île : l'île Irus, qui dépend de la commune d'Arradon et située dans le Golfe du Morbihan ;
 un astéroïde : (13387) Irus.